Рядовка может означать:

 Рядовка — деревня в Перемышльском районе Калужской области.
 Рядовка — род пластинчатых напочвенных грибов семейства рядовковые.